Балкашино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Балкашино — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.

Россия 
 Балкашино — село в Белинском районе Пензенской области.